De verschrikkelijke man uit Säffle (roman), een roman van Sjöwall en Wahlöö
De verschrikkelijke man uit Säffle (film), een verfilming van de gelijknamige roman door Bo Widerberg